James Mahoney ist der Name folgender Personen:

* James Mahoney (Maler) (um 1810–1879), irischer Maler, Grafiker und Zeichner 
 James Mahoney (Basketballspieler) (James W. Mahoney; * 1941), US-amerikanischer Basketballspieler
 James Mahoney (Mediziner) (James A. Mahoney; 1957/1958–2020), US-amerikanischer Internist 
 James Mahoney (Politikwissenschaftler) (* 1968), US-amerikanischer Politikwissenschaftler, Soziologe und Hochschullehrer 
 James Mahoney (Produzent), US-amerikanischer Filmproduzent